Comunas francesas
Le Castellet (Var) — na Provence-Alpes-Côte d'Azur
Le Castellet (Alpes da Alta Provença)

Outros usos
Circuito Paul Ricard — autódromo francês também chamado Circuito de Le Castellet

Desambiguações de topônimos